Schefer är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Andrei Schefer (född 1981), rysk ishockeyspelare
 Charles Schefer (1820–1898), fransk orientalist
 Iwan Alexejewitsch Schefer (född 1983), rysk isdansör
 Leopold Schefer (1784–1862), tysk diktare och komponist
 Ludwig Christof Schefer (1669–1731), tysk reformert teolog och pietist
 Marc Schefer (född 1981), schweizisk ishockeyspelare
 Markus Schefer (född 1965), schweizisk rättslärd

Se även 

 Scheffer
 Schäfer